Пембина ():

 Пембина — река в Канаде.
 Пембина — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США.
 Пембина — один из округов штата Северная Дакота, США.
  — река в Северной Дакоте, США.